Oficjalnie Chińska Republika Ludowa wzięła udział w letnich igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy w 1952 roku, ale nie zdobyła wtedy żadnego medalu. Od tego momentu nie wzięła udziału w igrzyskach do 1984, ze względu na udział Tajwanu. Reprezentacja ChRL została ponownie utworzona w 1984 roku.

W 2008 roku, Chińczycy zdobyli najwięcej medali (100) i jednocześnie najwięcej złotych medali (51). Wtedy też po raz pierwszy i jedyny byli pierwsi w klasyfikacji.

Medale dla ChRL na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według dyscyplin sportowych

Bibliografia 

 

!